Phryganeoidea är en överfamilj av nattsländor. Phryganeoidea ingår i ordningen nattsländor, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Phryganeoidea 91 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Nattsländor
Phryganeoidea